Gazeta Polska (la « Gazette polonaise ») est le titre de divers périodiques en langue polonaise :
 Gazeta Polska : quotidien publié à Varsovie de 1826 à 1907,
 Gazeta Polska : quotidien publié à Varsovie de 1929 à 1939,
 Gazeta Polska : hebdomadaire publié en Pologne depuis 1993.